Смендес:

 Смендес — первый фараон Египта XXI династии.
 Смендес II — верховный жрец Амона в Фивах в Древнем Египте с 992 года до н.э. до 990 года до н.э.